Cerexhe en wallon signifie « cerise » (prononcé cèréhe).

Patronyme 
Cerexhe ou Serexhe est un nom de famille wallon désigne celui qui est originaire de Cerexhe-Heuseux.
Xh est la graphie du H aspiré en wallon de Liège.

 Benoît Cerexhe (1961) est un homme politique belge.
 Étienne Cerexhe (1931-2020) est un éminent docteur en droit.

Toponyme 
Cerexhe-Heuseux est une section de la commune belge de Soumagne.

Patronyme wallon